Fougerolles puede referirse a:
 Fougerolles, comuna francesa de Alto Saona.
 Fougerolles, comuna francesa de Indre.